

Села:
 Островське — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Островське — Автономна Республіка Крим, Первомайський район
 Островське — Запорізька область, Новомиколаївський район
 Островське — Миколаївська область, Новоодеський район

Островське — населений пункт, Костромська область

Див. також 
 Островський